Burale ist der Name folgender Personen:
 Burale (Autor) (* 1937), somalischer Autor und Politiker
 Bile Muhudin Burale, somalischer Fußballspieler